

Musique 
 Medusa, album du groupe de funk-rock anglais Trapeze (1970) ;
 Medusa, album du groupe Clan of Xymox, sorti en 1986 ;
 Medusa, second album d'Annie Lennox, sorti en 1995 et composé de reprises.
 Medusa, album du groupe de death-doom et metal gothique Paradise Lost (2017).
 Medusa, chanson du groupe britannique  featuring

Arts hors musique 
 Medusa est le titre italien original du tableau de Caravage appelé Méduse en français.
Madame Médusa est la méchante du film d'animation Les Aventures de Bernard et Bianca (1977)
Eva Medusa est une bande dessinée espagnole publiée de 1991 à 1994
Eva Medusa Gühne (née en 1961) est une actrice allemande.
Médusa est un personnage des comics Marvel.
Medusa Film est une compagnie cinématographique italienne .
 Medusa, film brésilien d'Anita Rocha da Silveira, sorti en 2021.

Géographie 
 Medusa est l'ancien nom de Bizarro, des montagnes russes situées à Six Flags Great Adventure, dans le New Jersey, aux États-Unis.
 Medusa sont des montagnes russes situées à Six Flags Discovery Kingdom, en Californie, aux États-Unis.
 Medusa est le nom d'un volcan à la frontière entre le Chili et l'Argentine.

Autres 
 Médusa, autre nom désignant Méduse, personnage de la mythologie grecque ;
 Medusa est un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) ;
 Medusa est une variété ornementale de piment, cultivar de Capsicum annuum ;
  : plusieurs sous-marins italiens dont :
 Medusa, un sous-marin, navire de tête de la classe Medusa, en service dans la Regia Marina lancé au début des  ;
 Medusa, un sous-marin de la classe Argonauta, en service dans la Regia Marina lancé au début des .

Voir aussi